Gunnar Åberg kan avse:

Gunnar Åberg (1869–1894), konstnär.
Gunnar Åberg (1920–1998), militär.